Curtis Salgado – amerykański muzyk
 Hernán Salgado – piłkarz Ekwadoru, uczestnik Copa América 1949
 Luis Salgado
 Míchel Salgado
 Plínio Salgado
 Sebastião Salgado
 Sergio Salgado – piłkarz Chile